Senes kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Senés, kommun, Andalusien, Provincia de Almería, 
 Senes (ort i Spanien), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar